Elshout (Heusden), dorp in de gemeente Heusden (Noord-Brabant)
 Elshout (Kinderdijk), oude benaming voor het dorp Kinderdijk (Zuid-Holland)
 Paul Elshout, Nederlands kunstenaar